Rzeźba hellenistyczna. Jej dzieła pełne są dynamiki i ekspresji. Tematem są sceny wesołe, pogodne, a także pełne bólu, okrucieństwa, cierpienia. W rzeźbie hellenistycznej występuje bogactwo form.

Przykłady rzeźb hellenistycznych:
 Umierający Gal, 
 Afrodyta z Melos (in. Wenus z Milo), 
 Afrodyta z Kyreny, 
 Chłopiec z gęsią, 
 Wielki Ołtarz Zeusa (pergameński ołtarz);
 Nike z Samotraki
 Byk Farnezyjski
 Gigantomachia
 Chłopiec wyciągający cierń z nogi
 Grupa Laokoona
 Faun Barberini

Okres hellenistyczny rozbudował zagadnienie ruchu. Cechuje je nieznany dotychczas rozmach, efektowność, duża swoboda twórcza, nowatorstwo. Dawne motywy religijne poddane są ujęciu świeckiemu, sugerują różne stany uczuciowe; nastrój poetyckości dramatycznej ekspresji, lub stają się po prostu dekoracją. Kompozycja działa bardzo silnie - jest dynamiczna. Artystów nie tyle interesował mechanizm ruchu, co jego wyraz, ekspresja. W rzeźbach hellenistycznych uczucia są wyrażone poprzez ruch, nie twarz. Ich wyraz jest zazwyczaj uniwersalny.

Ważniejsi twórcy 

 Boetos - Chłopiec z gęsią, Artysta specjalizuje się w akcie dziecięcym.
 Doidales - Atena
 Apollonios - Pięściarz

Zobacz też  

Sztuka grecka w okresie hellenistycznym

Sztuka starożytnej Grecji